Otar Kakabadze né le  à Tbilissi, est un footballeur géorgien. Il évolue au poste de défenseur droit au KS Cracovie.

Carrière

En club 

Otar Kakabadze signe au Gimnàstic Tarragona lors de l'été 2016. Il est prêté six mois plus tard au club d'Esbjerg fB.

En sélection 

Il honore sa première sélection le  lors d'un match contre Gibraltar remporté quatre à zéro.

Statistiques

Palmarès 
Il remporte le championnat de Géorgie en 2015-2016, la coupe de Géorgie en 2014-2015 et 2015-2016 ainsi que la supercoupe de Géorgie en 2014 et 2015 avec le Dinamo Tbilissi.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international géorgien
Joueur du SK Dinamo Tbilissi
Joueur du Gimnàstic de Tarragona
Joueur de l'Esbjerg fB
Joueur du FC Lucerne
Joueur du CD Tenerife
Joueur du KS Cracovie
Naissance en juin 1995
Naissance à Tbilissi